Comedy может значить:

 — комедия.
 — комедия положений.
Comedy Central — американский кабельный телеканал.
Комеди клаб (Comedy Club) — российское комедийное телевизионное шоу.
Stand-up comedy — разговорный жанр, подразумевающий выступление комедиантов перед зрительным залом с монологами или миниатюрами.
The Divine Comedy (альбом) — альбом Миллы Йовович.
Comedy или Kigeki — короткометражное аниме 2000 года.